Verpa (schelp)
 Verpa (schimmel)